Deutsches Wörterbuch, een Duits woordenboek
DW B (tijdschrift), het oudste Vlaamse literaire tijdschrift (vroeger bekend als Dietsche Warande & Belfort)
VV DWB, een Nederlandse amateurvoetbalclub
DWB (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk